Friedrichswalde steht für:
 Friedrichswalde, Gemeinde im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Friedrichswalde (Bahretal), Ortsteil der Gemeinde Bahretal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Friedrichswalde (Blankenberg), Ortsteil der Gemeinde Blankenberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Friedrichswalde (Plattenburg), Wohnplatz der Gemeinde Plattenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg

sowie:
 ein Dorf im ostbrandenburgischen Landkreis Crossen, heute polnisch: Chojna (Krosno Odrzańskie) im Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus 
 einen Gutsbezirk im ostpreußischen Landkreis Samland, später nach Königsberg (Preußen) eingemeindet,
 eine Landgemeinde im ostpreußischen Landkreis Gerdauen, heute russisch: Nowo-Bijskoje im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad,
 einen Wohnplatz der Gemeinde Domhardtfelde im ostpreußischen Landkreis Labiau, heute russisch: Nowaja Schisn (Kaliningrad) im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad
 ein Dorf im niederschlesischen Landkreis Lauban, heute polnisch: Biedrzychowa im Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 einen Wohnplatz der Gemeinde Hinzendorf im pommerschen Landkreis Naugard, heute polnisch: Podlesie (Stargard Szczeciński) im Powiat Stargardzki, Woiwodschaft Westpommern
 einen kleinen Ort in Australien, der 1917 in Tarnma (Clare and Gilbert Valleys Council) umbenannt worden ist. 

Siehe auch: Friedrichswald